Бандеро́ль ():
 Почтовая бандероль:
 Первоначальное значение — бумажная лента для упаковки почтовых отправлений, иногда с напечатанными знаками почтовой оплаты и в таком виде — цельная вещь.
 Вид почтового отправления (простая бандероль, заказная бандероль, ценная бандероль).
 Акцизная бандероль — акцизная марка, бумажная полоска для оклеивания определяемых соответствующими законами товаров.
 Бандероль — река в России, протекает в Пермском крае.
 Бандероль — декоративный мотив в виде извивающейся ленты.
 «БанДеролЬ» — музыкальная группа из Калининграда, победитель Грушинского фестиваля (2009).